Phylloporia bezeichnet:

 eine Gattung der Miniersackmotten, siehe Phylloporia (Tiergattung)
 eine Pilzgattung aus der Familie der Borstenscheibenverwandten (Hymenochaetaceae), siehe Phylloporia (Pilzgattung)